Плей-офф Кубка Гагарина 2014 — второй и финальный этап сезона КХЛ 2013/2014 с участием 16 команд лиги, стартовавший 7 марта 2014 года по окончании регулярного чемпионата, который завершился 4 марта 2014 года.

Положение команд

Восточная конференция 
 Металлург Мг — первое место в дивизионе Харламова и в Восточной конференции, 108 очков
 Барыс — первое место в дивизионе Чернышёва, 94 очка
 Ак Барс — 100 очков
 Салават Юлаев — 94 очка
 Торпедо — 94 очка
 Сибирь — 87 очков
 Автомобилист — 86 очков
 Адмирал — 78 очков

Западная конференция 
 Динамо Мск — чемпион регулярного сезона, дивизиона Тарасова и Западной конференции — 115 очков
 СКА — чемпион дивизиона Боброва — 105 очков
 Лев — 99 очков
 Донбасс — 0 очков
 Динамо Рига — 93 очка
 Медвешчак — 92 очка
 ЦСКА — 91 очко
 Локомотив — 84 очка

Сетка

Лучшие игроки плей-офф

Бомбардиры

Вратари

Матчи плей-офф

Четвертьфиналы конференций

Восток

Запад

Полуфиналы конференций

Восток

Запад

Финалы конференций

Восток

Запад

Финал Кубка Гагарина

События плей-офф 
Лучшие игроки первого раунда КХЛ
Лучшим голкипером признан Кертис Сэнфорд («Локомотив»), в семи встречах пропускавший в среднем по 1,29 шайбы, отразив 95,65 процентов бросков и сделав один «сухарь». Лучшим защитником признан Александр Кутузов («Сибирь»), в шести матчах набравший 2 (1+1) очка при показателе полезности «+7».Лучшим нападающим признан Теему Лайне («Донбасс»), в семи матчах забивший шесть голов и сделавший три передачи при показателе полезности «+3».Лучшим новичком стал вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Василевский, в семи встречах пропускавший в среднем по 1,95 гола, отразив 93,39 процентов бросков.
Лучшие игроки второго раунда КХЛ
Лучшим вратарем признан Василий Кошечкин («Металлург» Магнитогорск), в четырех матчах одержавший четыре победы, пропуская в среднем по 1,69 шайбы за игру и отразив 94,89 процентов бросков. Лучшим защитником признан Кирилл Кольцов («Салават Юлаев»), в четырех матчах, набравший 3 очка (1+2) при показателе полезности «+3». Лучшим нападающим признан Роман Червенка (СКА), в шести матчах забивший три гола и сделавший шесть результативных передач при показателе полезности «+3». Лучшим новичком признан вратарь Андрей Василевский («Салават Юлаев»), в шести встречах пропускавший в среднем по 2,47 гола, отразив 93,12 процентов бросков.

Примечания 

КХЛ в сезоне 2013/2014
Плей-офф КХЛ